Sydow se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans Sydow
 Paul Sydow